Любимец учителя ():

  — американский фильм 1930 года.
 «Любимец учителя» — американский фильм 1958 года.
  — эпизод (1997) американского телесериала «Баффи — истребительница вампиров».
  — американский мультсериал 2000 года.
  — японское аниме 2001 года.
  — американский мультфильм 2004 года.